Albania:
 Laç – miasto  

Czad:
 Lac – region 

Rumunia:
 Lac – wieś

Szwajcaria:
 Lac – okręg (Bezirk) w kantonie Fryburg

Osoby:
 Andrzej Dũng Lạc – wietnamski święty

Inne:
 Lac – polski MUD
 LAC – austriacki klub sportowy
 LAC – kod obszaru telefonii GSM/UMTS
 LAC – centrum kultury w Lugano

Zobacz też:
 Lack
 Lacq
 Lacs
 Lak